La fête annuelle ou le jour de la Constitution a pour but d'honorer la Constitution d'un pays ou d'une union de pays.

Les pays suivants ont mis en place une telle célébration. L'année d'adoption de la constitution est rappelée entre parenthèses.

 Allemagne (1949) : 23 mai ; pas un jour férié
 Arménie (1995) : 5 juillet ;
 Australie (1900) : 9 juillet ; pas un jour férié
 Azerbaïdjan (1995) : 12 novembre
 Belgique (?) : 15 novembre ; Dag van de Dynastie - Jour de la Dynastie
 Biélorussie (1994) : 15 mars ;
 Corée du Sud (1948) : 17 juillet ; 제헌절
 Danemark (1849, 1953) : 5 juin ; Grundlovsdag
 République dominicaine (1844) : 6 novembre
 Espagne (1978) : 6 décembre. Voir Jour de la Constitution
 États-Unis (1787) : 17 septembre ;
 Îles Féroé (?) : 5 juin ;
 Gibraltar (2006) : 29 janvier ;
 Inde (1949) : 26 novembre ; pas un jour férié
 Indonésie (1945) : 18 août ; pas un jour férié
 Iran (1980) :  ; pas un jour férié
 Irlande (1937) : 19 décembre ; pas un jour férié
 Japon (1947) : 3 mai ; Kenpō Kinen Bi
 Lituanie (1992) : 25 octobre ;
 Mexique (1917) : 5 février ; Aniversario de la Constitución
 États fédérés de Micronésie (1979) : 10 mai ;
 Niue (1974) : 19 octobre ;
 Norvège (1814) : 17 mai ; syttende mai () ou Nasjonaldagen (Fête nationale) ou Grunnlovsdagen (Jour de la Constitution) : voir Jour de la Constitution
 Ouzbékistan (1992) : 8 décembre ;
 Pakistan (1973) 13 août ;
 Pays-Bas (?) : 15 décembre ; Koninkrijksdag  ; pas un jour férié
 Pologne (1791) : 3 mai ;
 Porto Rico (1952) : 25 juillet ;
 Roumanie (1991) : 8 décembre ;
 Russie (1993) : 12 décembre ; ce jour initialement férié a été supprimé en 2005
 Serbie (1835) : 27 avril ;
 Slovaquie (1992) : 1er septembre ;
 Suède (1809, 1974) : 6 juin ;
 Suisse (1848) : 12 septembre ; pas un jour férié
 Tadjikistan (1994) : 6 novembre
 Taïwan (1946) : 25 décembre ;
 Thaïlande (1932) : 10 décembre
 Ukraine (1996) : 28 juin ;
 Uruguay (1830) : 18 juillet ;

Voir aussi 
 Jour férié
 Jour de la Constitution

Constitution